Morrow County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Morrow County (Ohio)
 Morrow County (Oregon)